Dylew peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Dylew est un village de la voïvodie de Łódź
 Dylew est un village de la voïvodie de Mazovie